In Motion – album di David Becker del 1991
 In Motion – video album dei The Gathering del 2002
 In Motion – singolo di Hide del 2002
 In Motion – album dei Copeland del 2005
 In Motion – album di Joey Yung del 2008